Them – miasto w Danii
 Them – historyczna gmina w Danii 
 Them – zespół muzyczny
 Them – album grupy King Diamond.